Amerikai Egyesült Államok
McPherson (Kansas)
McPherson (New Jersey)
McPherson megye (egyértelműsítő lap)